Anthriscus odoratissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Anton Güldenstädt. Anthriscus odoratissima ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
odoratissima